Municipio de China puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

en Estados Unidos:
 Municipio de China (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair

en México:
 Municipio de China (Nuevo León), un municipio ubicado en Nuevo León.